Села:
 Заводівка — Одеська область, Березівський район
 Заводівка — Херсонська область, Горностаївський район

Див. також 
 Завадівка